Rockville puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:
 Rockville (Alabama), lugar designado por el censo en el condado de Clarke, estado de Alabama. 
 Rockville (California), área no incorporada en el condado de Solano, estado de California.
 Rockville (Carolina del Sur), pueblo en el condado de Charleston, estado de Carolina del Sur.
 Rockville (Connecticut), lugar designado por el censo en el condado de Tolland, estado de Connecticut. 
 Rockville (Indiana), pueblo en el condado de Parke, estado de Indiana.
 Rockville (Maryland), ciudad sede del Condado de Montgomery, estado de Maryland.
 Rockville (Metro de Washington), estación del metro de Washington en Derwood (Maryland).
 Rockville (Minnesota), ciudad en el condado de Stearns, estado de Minnesota. 
 Rockville Centre, villa en el estado de Nueva York.
 Rockville (Misuri), ciudad  en el condado de Bates, estado de Misuri.
 Rockville (Nebraska), villa en el condado de Sherman, estado de Nebraska.
 Rockville (Utah), pueblo en el condado de Washington, estado de Utah.